Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2019 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 28 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Jamie Murray et Bruno Soares, têtes de série , sont battus dès le premier tour par les Italiens Matteo Berrettini et Lorenzo Sonego.

Le tenant du titre, Nicolas Mahut, associé pour l'occasion à Jürgen Melzer puisque son partenaire habituel Pierre-Hugues Herbert a fait le choix de ne pas disputer le double pour se consacrer au simple, s'incline dès le deuxième tour face aux futurs vainqueurs du tournoi Kevin Krawietz et Andreas Mies.

Les têtes de série  Łukasz Kubot et Marcelo Melo sont battues en huitièmes de finale par Fabrice Martin et Jérémy Chardy, qui atteignent ensuite pour la première fois de leur carrière la finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Lauréats 
Kevin Krawietz et Andreas Mies remportent leur  ensemble, leur  en Grand Chelem, en s'imposant en finale face à Jérémy Chardy et Fabrice Martin. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline. Ils deviennent les premiers Allemands à décrocher Roland Garros en double messieurs.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Double messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Internationaux de France de tennis 2019